«Тернистый путь» () — ямайский криминальный фильм Перри Хенцеля, вышедший в 1972 году. Главную роль в фильме сыграл ямайский певец Джимми Клифф. Фильм знаменит своим саундтреком в стиле регги, в том числе и благодаря именно этому фильму регги-музыка заявила о себе в мире. На самой Ямайке фильм стал культовым. Этот успех вывел фильм на международную арену, где он стал известен, как один из самых влиятельных и заметных фильмов созданных на Ямайке и вообще в странах Карибского бассейна.

История создания и релиз 
Исполнитель главной роли регги-певец Джимми Клифф предстал в качестве героя, образ которого был навеян известным ямайским преступником 1940-х годов под прозвищем Rhyging (Винсент «Иванхо» Мартин). До начала съёмок проект фильма носил рабочее название Rhygin. Позже фильм был переименован в Hard Road to Travel, а затем в The Harder They Come, что и побудило Клиффа к написанию песни с таким же названием. Сюжет фильма лишь частично отражает жизнь реального Винсента Мартина, так как сам Rhyging не был ни музыкантом, ни наркоторговцем.

У исполнителя главной роли Джимми Клиффа на момент съёмок не было никакого актёрского опыта, кроме участия в школьных постановках. Другие главные роли в фильме исполнили: Джанет Барклей (Эльза), Бейзил Кин (проповедник), Рас Дэниэл Хартман (Педро), Беверли Андерсон (домохозяйка), которая позже выйдет замуж за Майкла Мэнли, будущего премьер-министра Ямайки, Боб Чарлтон (Хилтон), Волэйр Джонсон (человек с тележкой), а также известные на Ямайке комики Бим и Бэм — Эд «Бим» Льюис (фотограф) и Эстон «Бэм» Винтер (пьяный муж).

Фильм стал сенсацией на Ямайке благодаря реалистичному отражению жизни чёрного населения страны, съёмкам в реально существующих местах и использованию местного наречия. Чёрное население впервые увидело самих себя на экране — это и вызвало такую невероятную реакцию публики на фильм.

Фильм был выпущен в феврале 1973 года в Нью-Йорке компанией Роджера Кормана New World Pictures для ограниченного просмотра. Большую известность он приобрёл в апреле следующего года, когда был выпущен к просмотру по всей стране для, так называемой, «полночной аудитории». Тем не менее, за пределами Ямайки популярность фильма была не столь широкой. Дело в том, что местный диалект, который использовали при общении главные герои, был неразборчивым и требовались субтитры. Возможно даже, что это был первый англоязычный фильм, который шёл с субтитрами в Соединённых Штатах.

Саундтрек к фильму стал прорывом для регги в Америке.

В 2006 году Prasad Studios было осуществлено цифровое восстановление плёнки. Фильм был воссоздан в своём первоначальном виде.

Сюжет 
Иванхо «Иван» Мартин жил в деревне с бабушкой, а когда та умерла, приехал в Кингстон к своей бедной матери. В городе он пытается найти работу, но из этого ничего не выходит. Мать советует ему обратиться к некому Проповеднику, который и берёт его к себе. Теперь Иван должен работать у этого человека во дворе по хозяйству и выполнять мелкие поручения. Однажды Проповедник даёт ему задание, отнести записи с проповедями на звукозаписывающую студию. На студии Иван слушает, как поют и играют музыканты и упрашивает продюсера дать возможность и ему записаться, поскольку он также пишет песни и поёт. На следующий день Иван записывает на студии свою песню The Harder They Come и получает за неё 20 долларов. В это же время его выгоняет с работы Проповедник, поскольку Иван репетировал свои песни в церкви. Иван уходит, но не один, а с Эльзой — девушкой-сиротой, которая с детства жила у Проповедника. Иван хочет стать знаменитым и богатым певцом, но это невозможно, так как почти всю прибыль забирает продюсер и звукозаписывающая компания. Иван навещает Проповедника, чтобы забрать велосипед, который он собрал из обломков пока работал во дворе. Человек, который теперь работает во дворе у Проповедника, велосипед не отдаёт. Завязывается потасовка и Иван несколько раз тыкает того ножом. Поскольку Иван не был ранее судим, его не сажают в тюрьму, но наказывают поркой.

Один из новых городских друзей Ивана Хосе предлагает тому заработать на наркотиках. Иван соглашается, и теперь его задача доставлять товар из провинции в город к покупателям. Со временем Иван замечает, что это большой бизнес, где крутятся огромные деньги, но такие люди как он имеют с этого очень мало. Он делится своими наблюдениями с Хосе. Хосе обращается в полицию, поскольку именно они контролирует наркобизнес, где просит немного припугнуть Ивана, поскольку тот лезет не в свои дела. Во время полицейской погони Иван стреляет в офицера полиции, а позже вообще убивает троих офицеров, когда те приезжают на его задержание. Через какое-то время убивает ещё и девушку-приятельницу Хосе.

Тем не менее, многие бедняки считают Ивана героем и скрывают в трущобах. Его песня в это время становится местным хитом. Полиция перекрывает весь местный наркобизнес, а поскольку это единственный возможный заработок для бедняков, они начинают голодать. Таким образом, полиция хочет, чтобы дилеры сами выдали Ивана и многие из них действительно начинают подумывать об этом. Один из немногих оставшихся дилеров-друзей предлагает Ивану бежать на Кубу, где он мог бы прикинуться революционером. В это время Эльза в трудном положении, ведь она взяла на себя заботу об одном мальчике-сироте. Он очень болен и у них совсем нечего есть. Она решает выдать Ивана и сообщает о нём Проповеднику, а тот полиции. Большой десант полицейских высаживается на берег, где Иван ожидает лодку. Иван старается вести себя, как герой спагетти-вестерна, который он смотрел, когда только приехал в город. Поскольку это неравный бой, Иван погибает.

В ролях 

 Джимми Клифф — Айвенго «Иван» Мартин
 Джанет Барклей — Эльза
 Карл Брэдшоу — Хосе
 Рас Дэниэл Хартман — Педро
 Бейзил Кин — Проповедник
 Боб Чарлтон — Хилтон
 Уинстон Стона — детектив Рэй Джонс
 Люсия Уайт — мама
 Волэйр Джонсон — человек с тележкой
 Беверли Андерсон — домохозяйка
 Кловер Льюис — женщина на рынке
 Элайджа Чэмберс — Лонга
 Принц Бастер — диджей на танцах
 Эд «Бим» Льюис — фотограф
 Бобби Лобан — Фитз
 Джоэнн Данн — барменша
 Адриан Робинсон — редактор
 Дон Топпинг — диджей
 Карл Лесли — Фредди
 Сандра Редвуд — девушка
 Ула Фрайзер — подруга Эльзы
 Кэрол Лос — подруга Эльзы
 Эстон «Бэм» Винтер — пьяный муж
 Тутс Хибберт — играет себя (нет в титрах)

Отзывы 
Фильм получил в основном положительные отзывы. На сайте Rotten Tomatoes его рейтинг свежести 89 %.

Интересные факты 
 В 1980 году ямайский американский писатель Майкл Телвелл опубликовал роман по мотивам фильма с тем же названием. Телвелл включил в роман много ямайских поговорок, которых не было в фильме.
 В 2005 году фильм был адаптирован под мюзикл, поставленный в Великобритании Королевским театром Восточного Стратфорда и Международным театром искусства Великобритании. Сценарий создавался под наблюдением режиссёра фильма Перри Хенцеля. Премьера состоялась 25 марта 2006 года. В мюзикле помимо оригинального саундтрека присутствовали и новые композиции, в том числе и «The Ganja Song» Джеральдин Коннор. Позже постановка была представлена в театре Playhouse, а также ставилась в Торонто и Майами.
 Отсылку к фильму содержит трек группы Chase & Status под названием «Hitz» из альбома No More Idols.
 Отсылка к фильму содержится в песне группы The Clash «The Guns of Brixton» из альбома London Calling. Джимми Клифф записал кавер-версию этой песни и позже она появилась в его альбоме Rebirth. Также отсылка к фильму содержится в песне «Safe European Home» из альбома Give ’Em Enough Rope.

См. также 
 Кинематограф Ямайки
 Рокеры (фильм, 1978)
 The Harder They Come (альбом)

Примечания 

Фильмы 1972 года
Фильмы на английском языке
Фильмы Ямайки
Ямайка в культуре и искусстве
Фильмы о музыке
Фильмы о певцах и певицах
Фильмы New World Pictures